Okręty US Navy o nazwie USS  "Sam Houston":
 Pierwszy "Sam Houston" był szkunerem służącym podczas wojny secesyjnej. Osoba od której pochodzi nazwa nie jest znana.
 Drugi "Sam Houston" (SSBN-609) był okrętem podwodnym typu Ethan Allen służącym podczas zimnej wojny. Okręt nosił nazwę upamiętniającą Sama Houstona – prezydenta Republiki Teksasu

Sam Houston